

Toponyme 

 Steptoe, census-designated place située dans le comté de Whitman dans l'État de Washington, aux États-Unis.

Patronyme 

 Amanda Stepto (1970-), actrice canadienne
 Edward Steptoe (1816-1865), officier de la United States Army.
 Patrick Steptoe (1913-1988), obstétricien et gynécologue britannique.

Œuvres 

 Steptoe and Son, film britannique réalisé par Cliff Owen (1972).